Александр Григорьевич Кузнецов (1877 — 23 октября 1961)— Георгиевский кавалер, участник Великой и Гражданской войны, Председатель Объединения лейб-гренадерского Эриванского полка. Член Союза Георгиевских кавалеров, Союза русских военных инвалидов во Франции.

Биография 
Православный христианин, 20 августа1877 года рождения.

Из крестьян Бакинской губернии. Образование получил в Киевском военном училище по 1 разряду со старшинством с 13 августа 1897 г., направлен в 13- Эриванский полк подпоручиком. На период 1909—1910 годов он штабс-капитан 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка урочище Манглиси Кавказ Тифлисской губернии (Грузия). Участник торжеств по случаю трёхсотлетия дома Романовых в Костроме (1913). 8 августа 1914 года переведен из капитанов в подполковники. 18 августа 1914 год выступил в составе своего полка в военный поход из ур. Манглис в качестве командира 3-й роты. 21 сентября 1914 год был назначен командиром 3-го батальона. Участвовал в боях в Восточной Пруссии.
За героизм и доблесть был награждён Орденом Святого Георгия Победоносца IV степени со следующей реляции:
« Подполковник Александр Кузнецов за то, что, командуя в бою 16 октября 1914 г., под г. Сувалками, батальон, когда немцы, обстреляв наши пехотные части, находившиеся в окопах, перешли в атаку и вследствие значительного превосходства в силах, стали теснить наши части, образовав в нашем боевом порядке прорыв, под убийственным огнём противника, непосредственно лично распределяя и распоряжаясь частями своего б-на, рядом решительных и энергичных мер не допустил неприятеля воспользовался прорывом, а затем перешел в штыки, оттеснив немцев от предотвратил потерю всей позиции, но и вызвал отступление неприятеля.»
Принимал участие в заключительной фазе Лодзинской операции 29 октября 1914 года был тяжело ранен в грудь под городом Сохачевым, попал в германский плен. По возвращении из плена в 1918 году полковник Кузнецов вошёл в ряды Белой Гвардии, принимая активное участие в возрождении Эриванского гренадерского полка в который поступил в качестве начальника хозяйственной части, после смерти командира полка полковника Пильберга возглавил полк. В начале 1920 году заболел тифом и был эвакуирован из Новороссийска во Францию. В эмиграции — Председатель Объединения лейб-гренадерского Эриванского полка. Выступал с докладами на собраниях Объединения. Член Союза Георгиевских кавалеров, Союза русских военных инвалидов во Франции.

Умер 23 октября 1961 года и похоронен на кладбище в Монморанси (под Парижем).

Литература 
 Храм славы. Париж, книгоиздательство «Возрождение», 1931.
 Лейб-эриванцы в Великой войне. 1959.
 Воспоминания кавказского гренадера, 1914—1920. Белград, Русская типография, 1925. Попов.
 Керсновский А. А. «Первая зимняя кампания»
 «Общий список Офицерским чинам РИА.» по 1-е янв. 1909 г.. 481 стр Изд.:С.-Петербург. Воен.
 «Общий список офицерским чинам РИА.» по 1-е янв. 1910 г.. Изд.:С.-Петербург. Воен. Тип.1910
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1208
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1012
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 816
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1286,1915.

Ссылки 
 Сайт «Русская армия в Первой мировой войне»
 ID: 32675
 Сайт «Адъютант»
 Сайт «Русская Императорская Армия»
 Сайт «Военная литература» (Милитера)

Выпускники Киевского военного училища
Эриванцы
Похороненные на кладбище Монморанси